Niels Levinsen kan henvise til flere personer:

 Niels O. Levinsen - forfatter til Tykke-Niels-bøgerne
 Niels Levinsen (journalist) - dansk journalist og forfatter